Cymbaeremaeus är ett släkte av kvalster. Cymbaeremaeus ingår i familjen Cymbaeremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Cymbaeremaeus